Un ("Haren", även Wu) var ett av de 42 nomoi (förvaltningsdistrikt) i Forntida Egypten.

 E34:R12:N24

Un med hieroglyfer

Geografi
Un var ett av de 22 nomoi i Övre Egypten och hade distriktnummer 15.

Distriktets yta var cirka 3 cha-ta (cirka 7,5 hektar, 1 cha-ta motsvarar 2,75 ha) med en längd om cirka 3 iteru (cirka 31 km, 1 iteru motsvarar 10,5 km).

Niwt (huvudorten) var Khemenu/Hermopolis Magna (dagens El-Ashmunein) och övriga större orter var Antinoë/Antinopolis (dagens Sheikh 'Ibada) och Herwer/Hur (dagens Herur).

Historia
Varje nome styrdes av en nomarch som officiellt lydde direkt under faraon.

Varje Niwt hade ett Het net (tempel) tillägnad områdets skyddsgud och ett Heqa het (nomarchens residens).

Distriktets skyddsgud var Thot och bland övriga gudar dyrkades främst Aton, Bes, Ogdoad, Seshat och Unut.

Idag ingår området i guvernement Al-Minya.

Referenser

Externa länkar
 Om Egyptens nomoi
 Detaljerad karta över Egyptens nomoi
 Hieroglyfsymboler för Egyptens nomoi

Nome i Egypten